«Androgyny» — первый сингл альтернативной рок-группы Garbage, с их третьего студийного альбома Beautiful Garbage, вышедший в сентябре 2001 года.

Информация о песне 
«Androgyny» ознаменовала кардинальные перемены общего звучания Garbage. Сингл вышел в сентябре 2001 года, и из-за событий 11 сентября не смог получить достаточную ротацию в радиоэфире. Критические отзывы сингла были, в основном, негативными. Недостаточная ротация и малое количество продаж негативно отразились на продажах альбома Beautiful Garbage в целом.
Видеоклип для «Androgyny» был снят в Лондоне в августе 2001 года режиссёром Дональдом Камероном.
 
Многие из известных музыкантов и диджеев, включая The Neptunes, UK garage, The Architechs, Felix Da Housecat записали ремиксы «Androgyny». Также на своём сайте Garbage провели конкурс ремиксов от поклонников, предоставив им программное обеспечение Acid Pro.

Список композиций 
Великобритания, CD1
 «Androgyny»
 «Begging Bone»
 «Androgyny» (Felix Da Housecat Thee Glitz Mix)

Великобритания, CD2
 «Androgyny»
 «Androgyny» (The Neptunes Remix)
 «Androgyny» (The Architechs Remix)

Великобритания, 12" винил
 «Androgyny» (Felix Da Housecat Thee Glitz Mix)
 «Androgyny» (The Architechs Remix)

Австралия, CD
 «Androgyny»
 «Begging Bone»
 «Androgyny» (Felix Da Housecat Thee Glitz Mix)
 «Androgyny» (The Architechs Remix)

Япония, CD
 «Androgyny»
 «Androgyny» (Felix Da Housecat Thee Glitz Mix)
 «Androgyny» (The Architechs Remix)
 «Androgyny» (Felix Da Housecat Thee Drum Drum Mix)

История выпуска

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы Garbage
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом